Графиня Даш (; (1804—1872) — псевдоним французской писательницы Габриэль Анн Систерн де Куртира де Сен-Марс.
 Даш, Анетта (род. 1976) — немецкая оперная исполнительница, сопрано. 
 Демократическое движение за перемены (ДАШ; 1976—1978) — центристское политическое движение в Израиле.
 Debian Almquist shell (dash) — командная оболочка UNIX.

См. также 
 MPEG-DASH